Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 4 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1961
Melbourne
Tennis en Australie en 1961
Sport en décembre 1961